Чемпіонат Донбасу з футболу 2016 — четвертий чемпіонат Донбасу з футболу. Відбувся на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей у травні-жовтні 2016 року за участю 12 команд. Переміг «Словхліб» (Слов'янськ), другий — СК «Зоря» (Рубіжне), третій — «Шахтар» (Родинське).

Джерела 
 Открытый чемпионат Донецкой области. 22 тур (football.lg.ua) 

2016 у футболі
Футбол у Донецькій області
Спорт у Луганській області
2016 в українському спорті